

Geografia 
 San Pedro Manrique – comune spagnolo

Persone 
 Álvaro Manrique de Zúñiga (... –1590) – nobile spagnolo
 Antonio Manrique de Lara (... –1535) – viceré di Navarra 
 Alfonso Manrique de Lara (1471/1476-1538) – cardinale e arcivescovo cattolico spagnolo
 César Manrique (1919-1992) – artista spagnolo
 Domingo Manrique (1962) – velista spagnolo 
 Edil Manrique (...) – calciatore uruguaiano
 Inigo Lopez de Mendoza y Manrique de Luna (... –1591) – nobile spagnolo
 Juan Manrique de Lara (... – 1570) – militare spagnolo
 Jorge Manrique (1440-1479) – poeta spagnolo
 Gómez Manrique (1412-1490) – poeta e drammaturgo spagnolo
 Manrique Larduet (1996) – ginnasta cubano
 María Luisa Manrique de Lara y Gonzaga (1649-1729) – nobildonna spagnola
 Maria Manrique de Lara y Mendoza (1538-1608) – nobildonna spagnola
 Payo Enríquez de Rivera Manrique (1622-1684) – arcivescovo cattolico spagnolo 
 Pedro Fernández Manrique (1500-1540) – cardinale e vescovo cattolico spagnolo
 Pedro Manrique de Lara (1553-1615) – arcivescovo cattolico e teologo spagnolo 
 Rodrigo Manrique (1406-1476) – nobile spagnolo

Altro 
 Manrique de Lara – nobile stirpe spagnola, l'unico ramo della famiglia Lara sopravvissuto al Medioevo